

Biografia 
Seleuco era figlio di Antioco X e di Cleopatra Selene e fratello di Antioco XIII. Fu probabilmente lui ad accompagnare il fratello a Roma, nel 75-73 a.C., a ottenere il riconoscimento romano dei loro diritti sul trono seleucide.

Dovrebbe aver regnato su poche città rimaste fedeli ai Seleucidi durante l'occupazione della Siria da parte del sovrano armeno Tigrane II (83-69 a.C.).

Nel 56 a.C. sposò Berenice IV, una principessa tolemaica figlia di Tolomeo XII Aulete, la quale lo assassinò poco dopo.

Bibliografia 
 Grainger, John, A Seleukid Prosopography and Gazetteer, "Seleukos (3)", BRILL, 1997, ISBN 90-04-10799-1, p. 66.

Seleuco, 07
Personalità legate all'Egitto tolemaico